Black Panther může být:
 Black Panther (videohra) – videohra z roku 1987
 Black Panther (hudební skupina) – čínská rocková skupina
 Black Panther (komiks) – fiktivní postava z komiksů vydavatelství Marvel Comics
 T'Challa (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z Marvel Cinematic Universe
 Black Panther (film) – americký film režiséra Ryana Cooglera z roku 2018
 Black Panther: Wakanda nechť žije – pokračování filmu Black Panther
 Black Panther (seriál) – americký animovaný televizní seriál z roku 2010
 K2 Black Panther – jihokorejský hlavní bitevní tank